Japanska nogometna reprezentacija predstavlja Japan u nogometu i pod vodstvom je Japanskog nogometnog saveza.

Povijest

Japanska J-liga je postala profesionalna tek 1993. godine, od tada se publika polako odvlači s bejzbol terena, te nogomet zauzima sve više prostora. Trostruki prvak Azijskog kupa je zbog raznih razloga, a prije svega zbog nedostatka kvalitete, do velike scene stigao tek 1998. u Francuskoj. Doživjeli su tri poraza uz gol razliku 4:1. Kao domaćini 2002. godine stigli su do osmine finala gdje ih je izbacila Turska. Sljedeće SP, 2006., je donijelo novo razočaranje i jedan jedini bod, osvojen protiv Hrvatske. 

Od tada samo 2014. nisu prošli skupinu, dok su tri puta dolazili do osmine finala te nesretno ispadali: 2010. u Južnoj Africi kada ih je izbacio Paragvaj, 2018. kada ih je preokretom sa 0:2 na 3:2 šokirala Belgija, a u svojem posljednjem nastupu, 2022. u Kataru susreli su se i s Hrvatskom koja ih je izbacila na jedanaesterce.

Trenutni sastav  
Japanski izbornik objavio je konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2022. 1. studenog 2022. Yuta Nakayama naknadno je uklonjen sa službenog popisa jer se u međuvremenu ozlijedio. Njegovo mjesto na popisu zamijenio je 8. studenog 2022. Shuto Machino.

Nastupi i golovi zadnji put su ažurirani 27. rujna 2022. nakon utakmice protiv Ekvadora.

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.

Vidi još 
 Popis japanskih nogometnih reprezentativaca

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena stranica 

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Japanu
Nogomet